Скарлатти — итальянская фамилия. Известные носители:

 Скарлатти, Джорджо (1921—1990) — итальянский автогонщик, выступавший в гонках спортивных автомобилей, пилот Формулы-1.

Скарлатти — семья итальянских композиторов и музыкантов эпохи барокко:

Алессандро Скарлатти (1660—1725) — оперный композитор, основатель Неаполитанской оперной школы.
Доменико Скарлатти (1685—1757) — сын Алессандро, композитор, сильно повлиявший на развитие клавишной музыки.
Джузеппе Скарлатти (около 1718 или 1723—1777) — до сих пор неясно, был ли Джузеппе племянником Алессандро Скарлатти, родившимся 18 июня 1723, или племянником Доменико Скарлатти, родившимся в 1718 году, иногда ошибочно считается сыном Доменико.
Пьетро Филиппо Скарлатти (1679—1750) — сын Алессандро, итальянский композитор, органист и хормейстер.
Анна Мария Скарлатти — оперная певица, сестра Алессандро.
Франческо Скарлатти (1666—1741) — брат Алессандро, писал в основном духовную музыку.
Мельхиора Бриджида Скарлатти — оперная певица, сестра Алессандро.
Томмазо Скарлатти — тенор, брат Алессандро.

А также:
 «Наследство Скарлатти» () — роман писателя Роберта Ладлэма.
 (6480) Scarlatti — астероид Солнечной системы